Хилијапа има више значења:

 Хилијапа (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хилијапа (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хилијапа (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику